Die Netsuite Open 2013 fanden vom 25. September bis 1. Oktober 2013 im Stanford Squash in San Francisco, Kalifornien in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 70.

Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der im diesjährigen Finale dem ägyptischen Weltranglistenführenden Ramy Ashour mit 11:4, 7:11, 7:11, 11:3 und 11:3 unterlag. Für Ashour war es der erste Titel in San Francisco. Mit dem gewonnenen Endspiel blieb Ashour nunmehr das 45. Spiel in Folge ungeschlagen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
2013